Ла Вентана има више значења:

 Ла Вентана (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Вентана, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вентана, Хосефа Ортиз де Домингез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вентана (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вентана (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вентана (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вентана (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вентана (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана, Сан Хулијан (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентана (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентана (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентана (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентана (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентана (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентана (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентана, Запотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентана (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентана (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентана (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентана, Ла Вентана Пуерто Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вентана (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вентана (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вентана (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вентана (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вентана (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Вентана (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Вентана (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Вентана (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вентана (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вентана (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вентана (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вентана, Ранчо ел Ехидатарио (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вентана (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентана, Бизани (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентана (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентана (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентана (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентана (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вентана, Иларио Себаљос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вентана, Хосе Ортиз (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вентана, Ла Уистла (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вентана (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику